Gerada est un patronyme philippin et maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1920–2011), prélat et diplomate maltais ; 
  (1766–1823), sculpteur maltais ; 
 , pongiste malto-australien.

Notes et références 

Patronyme maltais